Le terme Église catholique romaine peut se référer à :
 L'Église catholique
 L'Église latine en particulier, la plus grande des églises particulières sui iuris qui constituent l'Église catholique
 Le diocèse de Rome, l'église catholique particulière de la ville de Rome, y compris la Cité du Vatican 
 la Catholique en particulier l'église de la ville de Rome, y compris la Cité du Vatican (« Église romaine » et « sainte Église romaine » sont parfois utilisés dans ce sens plutôt à l'ensemble de l'Église)
 Le terme « Catholique romain » et de son étymologie

Voir aussi 
 Catholique (homonymie)
 Catholique (terme)
 catholicisme
 Église catholique (homonymie)
 Catholique oriental (homonymie)
 Catholique occidental (homonymie)
 Rite romain

Homonymie